Плесецкое городское поселение или муниципальное образование «Плесецкое» — упразднённое муниципальное образование со статусом городского поселения в Плесецком муниципальном районе Архангельской области.

Соответствовало административно-территориальной единице в Плесецком районе — посёлку городского типа Плесецк.

Административный центр — рабочий посёлок Плесецк.

Законом Архангельской области от 26 апреля 2021 года № 412-25-ОЗ с 1 июня 2021 года упразднено в связи с преобразованием Плесецкого муниципального района в муниципальный округ.

География 
Плесецкое городское поселение находится в центре Плесецкого района Архангельской области.

История 
Муниципальное образование было образовано в 2006 году.

На основании постановления ВЦИК от 25.03.1932 года районный центр посёлок при станции Плесецкой отнесён к категории рабочих посёлков с присвоением наименования Плесецк. Согласно Указу Президиума Верховного Совета (ПВС) РСФСР от 26.02.1939 года в Плесецком районе из части Плесецкого, Петровского и Савинского советов был создан Кочмасский сельсовет.

Население

Состав поселения 
В состав городского поселения входят 2 населённых пункта:
 Плесецк
 Пукса

См. также 
 Список населённых пунктов Плесецкого района
 Административно-территориальное деление Архангельской области
 Плесецкая (станция)

Примечания

Ссылки 
 Описание границ территории муниципального образования — городского поселения «Плесецкое»

Карты 
 Топографическая карта P-37-XVII,XVIII - 1 : 200 000. Пуксоозеро
 Топографическая карта P-37-45,46. Плесецк
 Топографическая карта P-37-11_12.

Упразднённые городские поселения Архангельской области
Городские поселения, упразднённые в 2021 году
Муниципальные образования Плесецкого района